Marnay (Haute-Saône)
 Marnay (Saône-et-Loire)
 Marnay (Vienne)  
ook:
Marnay-sur-Marne,  Haute-Marne
Marnay-sur-Seine, Aube